Герега — украинская фамилия.

Известные носители 
 Герега, Александр Владимирович (род. 1967) — украинский политик.
 Герега, Галина Фёдоровна (род. 1959) — украинский политик.